Barrosa puede hacer referencia a:
 Barrosa (Portugal), freguesia del municipio de Benavente, en el distrito de Santarém.
 Barrosa (Sangenjo), lugar de la parroquia de Adina, concello de Sangenjo.
 Río Barrosa, curso de agua pirenaico, afluente del Cinca.

Véase también
 La Barrosa
 Barrosas